Rhode se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Birgit E. Rhode
 Johann Gottlieb Rhode